Dead Man ("uomo morto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Dead Man  – film del 1995 diretto da Jim Jarmusch
Dead Man  – album di Neil Young del 1995, colonna sonora del film omonimo
Deadman  – supereroe dei fumetti DC Comics, apparso nel 1967
Deadman  – manga di Tatsuya Egawa del 1998